Bebel ou Bébel peut faire référence aux prénom et pseudonymes suivants :

 Bébel, le surnom de Jean-Paul Belmondo, acteur français ;
 La Bande à Bebel, court métrage documentaire de Charles Gérard réalisé en 1966 et consacré à Jean-Paul Belmondo ;
 Bebel Gilberto (* 1966, New York), chanteuse populaire brésilienne souvent associée à la bossa nova ;

 August Bebel (1840, Deutz  1913), artisan et homme politique allemand ;
 Balthasar Bebel (1632, Strasbourg  1686, Wittenberg), théologien protestant allemand ;
 Heinrich Bebel, , un écrivain allemand humaniste ;
 Bronisław Bebel (* 1949, Noyelles-sous-Lens), joueur polonais, membre de l'Équipe de Pologne de volley-ball.
 Moïse Bebel (1898-1940), militaire français

Voir aussi 
  ( < Babilo < , ou )

Patronyme allemand
Patronyme polonais